minipiekarnik
 tostownica – urządzenie kuchenne do opiekania kanapek (sandwiczów)
 toster – urządzenie kuchenne do wypiekania obustronnego chleba, do robienia tostów (grzanek)